Das 20-km-Einzel der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1998 wurde am 11. Februar im Biathlonstadion Nozawa Onsen ausgetragen. Es gingen insgesamt 72 Athleten aus 29 Nationen an den Start.

Die Athleten absolvierten 5 Runden über jeweils 4 Kilometer. Nach jeder Runde, mit Ausnahme der letzten, gab es ein Schießen. Zuerst ein Stehen- dann ein Liegend-Schießen und danach nochmals in dieser Reihenfolge. Für jeden geschossenen Fehler erhielten die Athleten eine Strafminute.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Einzel (Manner)